Sydprovinsen (singalesiska: දකුණු පළාත  Dakunu Palata) är den sydligaste provinsen i Sri Lanka. Huvudstaden är Galle.

Administrativ indelning 
Provinsen är indelad i tre distrikt.
Galle
Matara
Hambantota

Sri Lankas provinser